Kamo – città giapponese della prefettura di Niigata
 Kamo – distretti giapponese della prefettura di Shizuoka
 Kamo – comune armeno
 Kamo – fiume della Russia siberiana centrale